Dániel Boczkó se poate referi la una dintre următoarele persoane:
 Dániel Boczkó (1751-1806), episcop luteran maghiar de origine slovacă
 Dániel Boczkó (1789-1870), politician maghiar, comisar guvernamental pentru Transilvania în timpul Revoluției Maghiare din 1848-1849

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane